«Дыши́»:

 «Дыши» — концертный альбом группы «Lumen» 2006 года.
 «Дыши» — песня группы «Винтаж» 2015 года.
 «Дыши» — британский фильм 2017 года.
 «Дыши» — российская группа.
 «Дыши» — песня группы «SEREBRO».